Список видів роду зміячка:

Список, який містить 198 визнаних видів роду зміячка (Scorzonera), складений на основі даних сайту «The Plant List».

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

O

P

R

S

T

U

V

W

X

Y

Види, віднесені до інших родів

Примітки

Посилання 

 Список видів роду Scorzonera на сайті «Vascular Tropicos» Міссурійського ботанічного саду 
 Scorzonera на сайті «International Plant Names Index» 
 Scorzonera на сайті «Plantsystematics» 
 Список видів Scorzonera на сайті Міжнародної ради ботанічних садів з охорони рослин 
 Список видів роду Scorzonera на сайті «Germplasm Resources Information Network» (GRIN) 

 
Scorzonera
Scorzonera